Анатолий Юрченко:
 Юрченко, Анатолий Иванович (1939—2003) — советский и украинский актёр.
 Юрченко, Анатолий Петрович (род. 1948) — украинский политический и государственный деятель.